Розсвіт — те ж саме, що й світанок.
 «Розсвіт» — тижневик полонених українців у Німеччині 1916–1918 років

Розсвіт — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Розсвіт — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область

Розсвіт — селище, Аксайський район, Ростовська область
 Розсвіт — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Розсвіт — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Розсвіт — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Розсвіт — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Розсвіт — село, Ісетський район, Тюменська область
 Розсвіт — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Розсвіт — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Розсвіт — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Розсвіт — село, Мокроусовський округ, Курганська область
 Розсвіт — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Розсвіт — селище, Омутинський район, Тюменська область
 Розсвіт — селище, Романовський район, Алтайський край
 Розсвіт — селище, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Розсвіт — селище, Тальменський район, Алтайський край
 Розсвіт — селище, Томський район, Томська область
 Розсвіт — селище, Топкинський округ, Кемеровська область
 Розсвіт — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Розсвіт — селище, Ясненський міський округ, Оренбурзька область